96-та зенітна ракетна бригада (СРСР)

96-та окрема розвідувальна бригада

96-та зенітна ракетна бригада